Riki Harakawa (Yamaguchi, 18 de agosto de 1993) é um futebolista japonês que atua como meia no Sagan Tosu.

Carreira 
Riki Harakawa começou a carreira no Kyoto Sanga.

Seleção 
Riki Harakawa fará parte do elenco da Seleção Japonesa de Futebol nas Olimpíadas de 2016.

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas olímpicos do Japão
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Naturais de Yamaguchi
Futebolistas do Sagan Tosu